Сью́зан «Сью́зи» Фи́ггис (; 1948, Кения) — британский кастинг-директор.

Биография 
Сьюзан Фиггис родилась в 1948 году в Кении. Позже Сьюзи переехала в Лондон, Великобритания, какое-то время жила в Байрон-Бэе, Новый Южный Уэльс. Её двоюродный брат-одногодка, Майк Фиггис, режиссёр и композитор.

Она выбрала на роли многих знаменитостей в фильмы «Гарри Поттер и философский камень», «Чарли и шоколадная фабрика», сериалы серию фильмов «Пираты Карибского моря», «Алиса в стране чудес», «Полные монти», «Сонная лощина» и «Ганди». Она работала с Ричардом Аттенборо и Тимом Бёртоном.

Замужем, есть ребёнок.

Примечания

Ссылки 

Кинематограф Великобритании